Merulina är ett släkte av koralldjur. Merulina ingår i familjen Merulinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Merulina